Город на краю вечности:

 «Город на краю вечности» () — 28-й эпизод первого сезона телесериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал».
 «Город на краю вечности» () — 7-й эпизод второго сезона мультсериала «Южный парк».